Населені пункти в Чехії:

 Брумовиці (Бржецлав)
 Брумовиці (Опава)